Сус (, Суса) — вилайет на северо-востоке Туниса.

Административный центр — город Сус. Площадь — , население —

География 
На юго-востоке граничит с вилайетом Монастир, на юге с вилайетом Махдия, на западе с вилайетом Кайруан, на северо-западе с вилайетом Загван, на севере с вилайетом Набуль. На востоке омывается водами Средиземного моря (залив Хаммамет).

Центр пляжного туризма: известные ресорты в Сусе, Хамам-Сусе и Эль-Кантави.

Крупный международный аэропорт в Энфиде.

Административное деление 
Вилайет Сус делится на 16 округов:
 Акуда (Akouda)
 Бу-Фиша (Bouficha)
 Энфида (Enfida)
 Хаммам-Сус (Hammam Sousse)
 Хергла (Hergla)
 Калъа-Кебира (Kalâa Kebira)
 Калъа-Сгира (Kalâa Seghira)
 Кондар (Kondar)
 Мсакен (M’saken)
 Сиди-Бу-Али (Sidi Bou Ali)
 Сиди-Эль-Хани (Sidi El Hani)
 Сус-Джавхара (Sousse Jawhara)
 Сус-Медина (Sousse Médina)
 Сус-Риад (Sousse Riadh)
 Сус-Сиди-Абдельхамид (Sousse Sidi Abdelhamid)
 Зуит-Ксибат-Трайет (Zaouit-Ksibat Thrayett)

Примечания 

Сус (вилайет)